Натуральне число 715
 715 рік до нашої ери
 715 рік нашої ери